De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) is de overkoepelende organisatie van de verschillende kaatsverenigingen.

De KNKB bestaat sinds 1897 en organiseert kaatswedstrijden, is verantwoordelijk voor opleidingen en trainingen en beheert de reglementen. De bond is tevens betrokken bij het kaatsmuseum. Het bondsbureau van de KNKB is gevestigd in Franeker. 

Bij de bond zijn 124 kaatsverenigingen aangesloten, waarvan tien buiten de provincie Friesland. De verenigingen zijn verdeeld over 12 federaties (regio's) en tellen samen ongeveer 15.000 leden.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link 
Officiële website

Kaatsen
Kaatsen